Этот список является списком видов млекопитающих обитающих на территории Доминиканской Республики. Из 50 указанных в таблице видов, 8 исчезнувших, 3 находятся под угрозой, 3 уязвимы, 2 близки к уязвимым.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Ссылки 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП 

Доминиканская Республика
Природа Доминиканской Республики
Списки:Доминиканская Республика